Echer se poate referi la:
 Echer, un instrument în formă de triunghi dreptunghic, folosit pentru trasarea unghiurilor drepte sau a dreptelor perpendiculare în plan ori pentru verificarea unghiurilor drepte; colțar.
 Echer, un instrument topografic, folosit pentru fixarea pe teren a aliniamentelor perpendiculare.
 Echer, numele unei figuri în gimnastică.
 Echerul, o poezie de Marin Sorescu.
 Echerul (constelație), o constelație situată la sud de planul ecliptic, numită și  Norma.